Dungeon («mazmorra», «calabozo» en español), hace referencia a varios artículos:

Centros de atracciones
 London Dungeon, atracción de terror gótico iniciada en Londres en 1976 y que desde entonces ha abierto centros adscritos en Hamburgo (Hamburg Dungeon), York (York Dungeon), Edimburgo (Edinburgh Dungeon) y Ámsterdam (Amsterdam Dungeon). Actualmente la empresa tiene en proyecto la apertura de un nuevo centro, en Italia.

Música
 Dungeon Family, colectivo de hip-hop, R&B y soul, con base en Atlanta (Estados Unidos) y especializado en el southern rap;
 Dungeon East, grupo de Ray Murray que forma parte de la 2ª generación del colectivo de hip hop Dungeon Family;
 Dungeon Demo, una demo de 1991 del grupo británico de rock alternativo  Radiohead;
 Dungeon (banda), banda australiana de rock.

Series animadas
 Dungeons & Dragons (serie de televisión), de dibujos animados, emitida a partir de 1983 y basada en el juego de rol Dungeons & Dragons;
 Pokémon: Mystery Dungeon, serie secuela en dos episodios de la serie de anime Pokémon, serie secuela emitida por primera vez en Estados Unidos en 2006.

Juegos de rol y de tablero
 Dungeons & Dragons, juego de rol de 1974, considerado como el primer juego de rol de la historia en ser comercializado;
 Dungeon!, juego de tablero de 1975, derivado del juego de rol Dungeons & Dragons, aunque ya estuviera en desarrollo antes de la publicación de éste;
 Dungeons & Dragons, en busca del Amo del Calabozo, un juego de tablero de 1985 derivado de la serie animada que a su vez estaba basada en el juego de rol Dungeons & Dragons. El título de este juego retomó el título del quinto episodio de la serie;
 Dungeon (revista), una de las dos revistas especializadas en el juego de rol Dungeons & Dragons;
 Director de juego (juegos de rol) (Dungeon master) («amo del calabozo»), término con el que se designa al director de juego en el juego de rol Dungeons & Dragons;
 Dungeon crawl, término inglés con el que se denomina a un Juego de mazmorras.

Videojuegos
 Dungeon (videojuego), de 1976 inspirado en el juego de rol Dungeons & Dragons;
 Space Dungeon, juego de disparos en primera persona, creado en 1981 para máquinas recreativas;
 Mystery Dungeon, serie de videojuegos de tipo roguelike, iniciada en 1997;
 Dungeon Keeper, de 1997;
 Dungeon Keeper 2, de 1999, secuela del anterior;
 Dungeon Keeper 3, concebido en 2000, tercero de la serie Dungeon Keeper, pero no comercializado por cancelación del proyecto;
 Dungeon Siege, editado a partir de 2002;
 Dungeons (videojuego), de 2011 basado en el clásico Dungeon Keeper.

de:Dungeon
en:Dungeon (disambiguation)
fr:Donjon (homonymie)
it:Dungeon